Ell − gmina i małe miasteczko w zachodnim Luksemburgu, w dystrykcie Diekirch, w kantonie Redange, graniczące z Belgią.

W 2005 roku, miasto Ell, które znajduje się w zachodniej części gminy, zamieszkiwało 340 osób. Inne miejscowości w gminie: Colpach-Bas, Colpach-Haut oraz Roodt.

Podział administracyjny Luksemburga